Nick Kyrgios era il detentore del titolo, ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Pechino.

David Goffin ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Adrian Mannarino con il punteggio di 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Marin Čilić (semifinali)
 Dominic Thiem (primo turno)
 Milos Raonic (secondo turno, ritirato)
 David Goffin (campione)

 Kevin Anderson (secondo turno)
 Sam Querrey (primo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
 Diego Sebastián Schwartzman (semifinali)

Qualificati 

  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Yusuke Takahashi (primo turno)

 Matthew Ebden (secondo turno)
 Franko Škugor (primo turno)

Wildcard 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Gō Soeda (primo turno)

 Yasutaka Uchiyama (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2017